Trois navires de la marine américaine (U.S. Navy) ont porté le nom USS Foote, en l'honneur à Andrew Hull Foote (1806–1863), contre-amiral (Rear admiral) qui s'est fait remarquer pour son service dans la guerre civile américaine et aussi pour ses contributions à plusieurs réformes navales dans les années précédant la guerre:
 , était le navire de tête de la classe Foote, un torpilleur lancé en 1896 et vendu en 1920.
  était un destroyer de la classe Wickes, lancé en 1918. En 1940, le navire a été transféré au Royaume-Uni et remis en service sous le nom de HMS Roxborough (I07). En 1944, il a été transféré en Union soviétique et remis en service sous le nom de Zhostkyi. Il est retourné en Grande-Bretagne en 1949 et a été mis au rebut en 1952.
 , était un destroyer de la classe Fletcher, lancé en 1942 et détruit en 1972.

Foote